Emilio López (1986-) – meksykański piłkarz
 Emilio López (1892–1958) – hiszpański jeździec

 Emilio López (ur.1923) – meksykański koszykarz, olimpijczyk